Spojení písmen A a I může mít různé významy:

AI 

 Amnesty International
 Artificial Intelligence – umělá inteligence
 Air India – indická letecká společnost
 kód ISO 3166-2 
 ISO 3166-2:AI – Anguilla, zámořské území Velké Británie s autonomní správou
 ISO 3166-2:CH – pro kanton Appenzell Innerrhoden ve Švýcarsku
 ISO 3166-2:CL – pro region Aysén v Chile

Ai 
 Adobe Illustrator

.ai 
 .ai – internetová doména nejvyššího řádu pro Anguillu
 .ai – formát souborů pro Adobe Illustrator

ai 
 ai – Anno Iesu – zkratka z Anno Domini Nostri Iesu Christi, regionálně užívaná zkratka rakouskými úředníky z období monarchie zejména v pozemkových knihách

a.i. 
 z latinského sousloví ad interim – s dočasnou platností, dočasně

Externí odkazy